Het begrip transcendent (letterlijk: overstijgend, buiten het gewone tredend) en afleidingen daarvan, zoals transcendentie, transcendentaal, transcendentalia, kunnen verwijzen naar:
 Transcendent getal - een reëel getal dat niet algebraïsch is
 Transcendentie (religie) - religieus begrip - buiten het zintuiglijk waarneembare, betrekking hebbend op het goddelijke
 Transcendentie (filosofie) - filosofisch begrip, onder anderen gebruikt door Immanuel Kant, Herman Dooyeweerd, Karl Jaspers
 Transcendente meditatie - meditatietechniek
 Transcendentaal idealisme - filosofisch begrip van Immanuel Kant
 Transcendentalisme - culturele beweging in het 19e-eeuwse Amerika
 Transcendentietheorie - getaltheorie in de wiskunde
 Transcendentale reductie - filosofisch begrip van Edmund Husserl
 Études d'Exécution Transcendante - een serie etudes voor piano door Franz Liszt
 Transcendentalia - begrip uit de scholastiek (Thomas van Aquino)